Charne est une forme bourguignonne ancienne du nom du charme, qui subsiste dans la toponymie régionale. Comme charme, il dérive du latin carpinus. Il a donné charnay et charnaise ou charnaize, qui désignent un bois de charmes ou charmille.

Toponyme 

 Le Charne et La Brosse du Charne, lieux-dits de la commune de Dyo, en Saône-et-Loire
 Le Charne, lieu-dit de la commune de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône

Voir aussi

Notes et références